Раковецька сільська рада — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Раковецька сільська рада — Івано-Франківська область, Городенківський район
 Раковецька сільська рада — Львівська область, Пустомитівський район
 Раковецька сільська рада — Тернопільська область, Збаразький район